Чутовка () — село,
Чутовский сельский совет,
Оржицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323687701. Население по переписи 2001 года составляло 1118 человек.

Является административным центром Чутовского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Новый Иржавец.

Географическое положение 
Село Чутовка находится на правом берегу реки Сула в месте впадения в неё реки Ржавец,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Тарасовка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Мохнач (Чернобаевский район),
на противоположном берегу — сёла Кукобы (Семеновский район) и Гаевка (Семеновский район),
выше по течению реки Ржавец на расстоянии в 1,5 км расположено село Новый Иржавец.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 В 1км южнее села, на краю прав. бер. р. Сулы, городище. Округлая (60х50 м) площадка поселения обнесена кольцевым валом (выс. до 3 м) и рвом (шир. 20 м). культ.сл. (0.7 м) содержит отложения древнерусского (конец XI—XIII вв.) времени. К З и Ю-З от городища на площади около 6 га находится синхронное селище. // А.В.Куза. Древнерусские городища X—XIII вв. Свод археологических памятников. (Москва, 117192, Мичуринский пр-т, 1, "Христианское издательство", 1996).
 1711 — дата основания.
 Церковь Иоакимо-Анновская известна с 1782 года
 Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Украина», сельскохозяйственное ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Примечания